Grammos steht für:

 Grammos (Berg), Bergmassiv zwischen Albanien und Griechenland

Grammos ist der Familienname folgender Personen:

 Charis Grammos (Haris Grammos;* 1948), griechischer Fußballspieler